A National Basketball Association 1965–1966-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 20. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. A Boston egymás után 8. NBA-győzelmét aratta. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Wilt Chamberlain lett.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Wilt Chamberlain
Az év újonca: Rick Barry

All-Star-mérkőzés 

MVP: Adrian Smith
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Fred Schaus (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba